Caldwell é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Caldwell (Carolina do Norte)
Condado de Caldwell (Kentucky)
Paróquia de Caldwell (Louisiana)
Condado de Caldwell (Missouri)
Condado de Caldwell (Texas)

Desambiguações de topônimos